Heckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Heckermann (1891–1959), deutscher Gerechter unter den Völkern
 Heinrich Heckermann (1883–1945), deutscher Bäcker und Tiefkühlfachmann